Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2016/2017 являлся XIV турниром Российской федерации по баскетболу. Согласно регламенту, турнира в нём участвовали только игроки с российским паспортом. В восьмой раз обладателем кубка стали баскетболистки «УГМК».

Регламент 
В Кубке России участвовала 21 команда из Премьер-лиги, Суперлиги I дивизиона, Суперлиги II дивизиона. 

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — Отборочный: состоит из трех раундов: 1/16 – 21 сентября 2016 г., 1/8 – 28 сентября 2016 г., 1/4 - 23 октября 2016 г. На всех стадиях команды проводят по одной игре на площадке команды стоящей ниже в рейтинге.

 II этап — Финальный: По итогам игр 1/4 финала команды-победители квалифицируются в Финал четырёх.

Сетка 

 Матч за 3-е места
Надежда - Динамо (М) - 72:71

Турнир

Отборочный раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Финальный раунд

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Жирным шрифтом выделена стартовая пятёрка, в графах: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – двухочковые броски (попадание/попытки), 3-х – трёхочковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Состав победителей

Примечания

Ссылки 
 

Кубок России по баскетболу среди женщин
2016 год в баскетболе